Toponímia:
La Casanova (la Coma i la Pedra): costa al municipi de la Coma i la Pedra (Solsonès)
La Casanova: Edificació al municipi de Cabanelles (Alt Empordà)
La Casanova: Edificació al municipi de Calonge de Segarra (Anoia)
La Casanova (Clarà): Edificació al municipi de Castellar de la Ribera (Solsonès)
La Casanova (Aramunt): Masia al municipi de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
La Casanova: Edificació al municipi de La Roca del Vallès (Vallès Oriental)
La Casanova: Edificació al municipi de Lladurs (Solsonès)
La Casanova (Monistrol de Calders): Masia de Monistrol de Calders
La Casanova d'Albereda: Masia del municipi de Navès (Solsonès)
La Casanova (Odèn): Masia al municipi d'Odèn (Solsonès)
La Casanova: Edificació al municipi de Pinell de Solsonès (Solsonès)
Casanova (Pinós): Masia al municipi de Pinós (Solsonès)
La Casanova: Edificació al municipi de Rajadell (Bages)
La Casanova (Riner): Masia al municipi de Riner (Solsonès)
La Casanova: Edificació al municipi de Riudaura (Garrotxa)
La Casanova: Edificació al municipi de Sant Feliu Sasserra (Bages)
La Casanova (Bertí): Masia del municipi de Sant Quirze Safaja (Moianès)
La Casanova: Edificació al municipi de Sora (Osona)
La Casanova de Puig-redon: Masia del municipi de Torà (Segarra)
La Casanova de Palou: Edificació al municipi de Torrefeta i Florejacs (Segarra)
La Casanova: Edificació al municipi de Viladecavalls (Vallès Occidental)
La Casanova (Vilanova de Sau): Masia del municipi de Vilanova de Sau (Osona)